Ksenija Milevskaja e Urszula Radwańska hanno battuto in finale Oksana Kalašnikova e Ksenija Lykina 6-1, 6-2

Teste di serie

 Anastasija Pavljučenkova /  Ksenija Pervak (secondo turno)
 Ksenija Milevskaja /  Urszula Radwańska (campionesse)
 Oksana Kalašnikova /  Ksenija Lykina (finale)
 Lenka Juriková /  Katarzyna Piter (quarti di finale)

  Gail Brodsky /  Bojana Jovanovski (secondo turno) 
  Sung-Hee Han /  Nikola Hofmanová (primo turno) 
  Tyra Calderwood /  Julia Glushko (quarti di finale) 
  Kai-Chen Chang /  Veronica Li (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2007